Lütkemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lütkemeyer (1911–1947), deutscher SS-Hauptsturmführer und Schutzhaftlagerführer
 Ilona Lütkemeyer (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Marcus Lütkemeyer (* 1971), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Kunstkritiker

Siehe auch:
 Lütkemeier